Dipartimento di Santa Rosa è il nome di tre dipartimenti:
Dipartimento di Santa Rosa (Guatemala) – in Guatemala
Dipartimento di Santa Rosa (Catamarca) – in Argentina
Dipartimento di Santa Rosa (Mendoza) – in Argentina